KNM Kaura ist die Bezeichnung mehrerer U-Boote der Kongelig Norsk Marine:

 ein Boot der U-Boot-Klasse VII, zuvor U 995 der Kriegsmarine
 Kaura (S-315), ein 1966 in Dienst gestelltes Boot der U-Boot-Klasse 207